Открытый чемпионат Эшторила 2009 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в португальском городе Оэйраш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2009 году турнир прошёл с 2 по 10 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в женском одиночном разряде —  Мария Кириленко
 в мужском парном разряде —  Джефф Кутзе и  Уэсли Муди
 в женском парном разряде —  Мария Кириленко и  Флавия Пеннетта

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Жиль Симон (№ 7 в мире на тот момент). Француз без особых проблем выиграл пару матчей, но в четвертьфинале не справился с Альбертом Монтаньесом, который в итоге и завоевал общий титул. В непосредственном матче за титул испанец в трёх сетах переиграл четвёртого сеянного: Джеймса Блейка из США. Единственным несеянным участником полуфиналов стал чилиец Пауль Капдевиль, на пути к этому результату лишивший приз его пятой ракетки: Давида Налбандяна.

Парный приз у мужчин собрал немало квалифицированных игроков в этом виде тенниса, но титул достался несеянной команде Эрик Буторак / Скотт Липски, по ходу турнира переигравший три из четырёх сеянных альянсов соперников. Самый сложный матч американцев пришёлся на четвертьфинал, где они единственный раз довели борьбу в матче до решающего тай-брейка.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Ивета Бенешова (№ 29 в мире на тот момент). Чешка не смогла подтвердить свой статус сильнейшей теннисистки соревнований, с трудом выиграв даже один матч. В её отсутствие титул разыграла шестая ракетка посева Екатерина Макарова и несеянная участница турнира Янина Викмайер: бельгийка, сломив сопротивление соперницы в первом сете, без труда довела финальный матч до победы. Обе теннисистки до этого турнира не имели успехов на соревнованиях тура ассоциации, но за следующий календарный год Викмайер утроит число своих одиночных титулов на этом уровне, а Макаровой придётся ждать своей первой победы на подобном уровне до июня следующего года.

Парный титул у женщин достался постепенно всё более сыгрывающейся паре Ракель Копс-Джонс / Абигейл Спирс: альянс, начавшийся с качественных результатов ещё на турнирах ITF, завоевал на местных кортах свой первый совместный титул. В следующие несколько лет американки выиграют ещё немало титулов, со временем став одной из сильнейших пар женского тура на любом уровне. В финале Ракель и Абигейл обыграли двух дебютанток матчей подобного уровня: венгерку Каталин Мароши и канадку Шэрон Фичмен.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Альберт Монтаньес обыграл  Джеймса Блейка со счётом 5-7, 7-6(6), 6-0.
 Монтаньес выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Блейк уступает 1-й финал в сезоне и 13-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1/wc
| RD1-team01= Ж.Симон
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Р.Кендрик
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=67
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ф.Фоньини
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Г.Гаудио
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С.Гройль
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Р.Осевар
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Р.Свитинг
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= А.Монтаньес
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Д.Феррер
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Д.Химено
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= О.Эрнандес
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Р.Машаду
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=5

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Г.Гарсия
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М.Гонсалес
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= П.Капдевиль
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Д.Налбандян
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1/wc
| RD2-team01= Ж.Симон
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ф.Фоньини
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= С.Гройль
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= А.Монтаньес
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Д.Феррер
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= О.Эрнандес
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= М.Гонсалес
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=
| RD2-team08= П.Капдевиль
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1/wc
| RD3-team01= Ж.Симон
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=64
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= А.Монтаньес
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=7| RD3-seed03=
| RD3-team03= О.Эрнандес
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=
| RD3-team04= П.Капдевиль
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= А.Монтаньес
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= П.Капдевиль
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=

}}

 Секция 2 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Янина Викмайер обыграла  Екатерину Макарову со счётом 7-5, 6-2.
 Викмайер выигрывает дебютный титул за карьеру в туре ассоциации.
 Макарова уступает 2-й финал за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Финал 

 Женщины. Парный турнир 
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс''' обыграли  Шэрон Фичмен /  Каталин Мароши со счётом 2-6, 6-3, [10-5].
 Копс-Джонс выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Спирс выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 Мировой тур ATP 2009 года
 WTA Тур 2009 года

 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Португалия
Теннис
Май 2009 года
2009